Ива́н Ива́нович Соколо́в (, село , Саратовский уезд, Саратовская губерния — , ) — российский историк Церкви и церковного права, византинист.

Биография 
Родился  года в семье священника в селе Новая Алексеевка в Саратовском уезде Саратовской губернии.

Окончил в 1880 году Саратовское духовное училище и в 1886 году Саратовскую духовную семинарию, в 1890 году Казанскую духовную академию — кандидат богословия, профессорский стипендиат.

С 1891 года был преподавателем философских наук в Саратовской духовной семинарии, членом Саратовского епархиального училищного совета.

С 1894 года — магистр богословия, преподаватель греческого языка в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

Редактор отделов «Библиография. Россия» в «Византийском временнике» (опубликовал около 700 материалов), «Церковно-общественная жизнь на Православном Востоке» в журнале «Странник», «Вести с Востока» в «Церковных ведомостях» (1895—1904), «Летопись церковной и общественной жизни за границей» в «Церковном вестнике» (1904—1910).

Коллежский асессор (1896), надворный советник (1897), коллежский советник (1901).

С 1903 года доцент и с 1904 года профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре истории Греко-Восточной церкви со времён отпадения западной церкви от вселенской, доктор церковной истории (диссертация — «Константинопольская церковь в XIX веке. Опыт исторического исследования». Т. I. — , 1904).

Дважды лауреат Макарьевской премии (1896, 1906), член Императорского православного палестинского общества, редактор журналов «Сообщения Императорского православного палестинского общества» (1905—1917) и «Церковный вестник» (1911—1913).

Член Предсоборного Присутствия (1906), Предсоборного Совещания (1912), Предсоборного Совета, где работал в I, II, VIII и IX отделах (1917).

Действительный статский советник (с 6 мая 1913).

Командирован Синодом на Ближний Восток. Его секретный доклад «Константинополь, Палестина и Русская церковь» (был подготовлен в апреле 1915 года по поручению Святейшего Синода для МИДа и отпечатан типографским способом в количестве 100 экземпляров с грифом: «На правах рукописи. Совершенно доверительно»), исходя из посылки, что Константинополь по окончании войны будет принадлежать России, предлагал сохранить первенствующую кафедру Вселенского Патриарха под российским суверенитетом. Кроме того, автор доклада решительно высказывался за «поставление для Русской Церкви предстоятеля, равночестного прочим Восточным Патриархам, то есть Патриарха».

В 1917—1918 годах был членом Всероссийского поместного собора, участвовал в 1-2-й сессиях, член II, XII, XVIII, XX, XXII отделов.

В 1918—1922 годы — заместитель членов Высшего церковного совета.

С февраля 1919 года приват-доцент по кафедре византологии Киевского университета. С 1922 года член совета Палестинского общества при РАН и комиссии «Константин Порфирородный», лектор в петроградском апологетическом кружке, преподаватель в университете. С 1924 года профессор по кафедре новогреческого языка Ленинградского института живых восточных языков (с 1927 г. Ленинградский восточный институт).

С 1931 года профессор Ленинградского института истории, философии и лингвистики, научный сотрудник Института славяноведения Академии наук.

В декабре 1933 года был арестован по делу «евлогиевцев»; в 1934 году по ст. 58-10 и 58-11 как «церковный монархист» выслан на 5 лет в Башкирию.

Сотрудник Башкирского научно-исследовательского института национальной культуры. В 1935 году создаёт рукопись книги (объёмом 180 машинописных страниц) «Территория Башкирии и ее население в свете источников древности», прошедшей к лету 1936 года рецензирование в Институте востоковедения АН СССР.

Скончался в Уфе 3 мая 1939 года.

Был женат; имел пятерых детей.

Награды 
Награждён российскими орденами: Св. Станислава II степени (1898), Св. Анны II степени (1901), Св. Владимира IV степени (1910), а также греческим орденом Спасителя II степени и иерусалимским Золотым Крестом с частицей Животворящего Древа.

Труды и взгляды 

 О самодержавии в России по Византийско-Славянским историческим преданиям. — Москва : [б. и.], 1882. — 26 с.;
 Когда и как может совершиться окончательное освобождение восточных христиан?. — Санкт-Петербург : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1883. — 28 с.;
 Георгиевский Балаклавский монастырь в Крыму (близ Севастополя). — Санкт-Петербург: Синод. тип., 1893. — 16 с.
 Георгиевский Балаклавский монастырь в Крыму (близ Севастополя). — 2-е изд. — Санкт-Петербург : тип. Е. А. Поздняковой, 1901. — 15 с.:
 Состояние монашества в Византийской церкви с половины IX до начала XIII века (842—1204) : Опыт церк.-ист. исслед. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1894. — [2], 536, XX, XII, [1] с.
 О византийско-восточном монашестве IX—XII века: Речь перед защитою магист. дис.: «Состояние монашества в византийской церкви с половины IX до начала XIII века (842—1204). Опыт церк.-ист. исслед. Казань. 1894» / [Преп. Сарат. духов. семинарии Иван Соколов]. — Казань : Унив. тип., [1894]. — 14 с.
 Восстановление древней православной святыни : Мстиславов храм Успения Божией Матери во Владимире-Волынском. — Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1896. — 24 с.
 Очерки истории православной греко-восточной церкви, в XIX веке. — Санкт-Петербург : тип. А. П. Лопухина, 1901. — IV, 346, [2] с.
 Церковно-религиозная и общественно-бытовая жизнь на православном греческом востоке в XIX веке : Ист. очерк. — Санкт-Петербург: тип. А. П. Лопухина, 1902. — 83 с.
 О византинизме в церковно-историческом отношении : Вступ. лекция по каф. истории греко-вост. церкви (от разделения церквей), прочит. в С.-Петерб. духов. акад. 1 нояб. 1903 г. — Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1903. — 43 с.
 Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита [описанное Каллистом, архиепископом Константинополя] / С греч. (по изд. списку 16 в.) пер., предисл. и прим. снабдил И. Соколов; Изд. Афон. Рус. Пантелеимонова монастыря. — Москва, 1904. — 128 с.;
 Константинопольская церковь в XIX веке: Опыт исторического исследования — Санкт-Петербург : тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1904. — 1 т.
 Лекции по истории греко-восточной церкви, чит. студент. Спб. дух. акад. доц. акад. И. И. Соколовым в 1903-4 г. — Санкт-Петербург : Б.и., ценз. 1904. — 354 с.
 Афонское монашество в его прошлом и современном состоянии. — Санкт-Петербург : И. Л. Тузов, 1904. — 98 с.
 Патриарший кризис в Константинополе: из современной церковной жизни на православном греческом Востоке // Христианское чтение. 1905. — № 4. — С. 560—578; 1905. — № 5. — С. 737—753; 1905. — № 6. — С. 866—887.
 Избрание патриархов в Византии с половины IX до половины XV века : (843—1453 г.) : Ист. очерк : [Речь, предназначавшаяся к произнесению на годич. акте С.-Петерб. духов. акад. 17 февр. 1907 г.]. — Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1907. — [2], 162 с.
 Печалование патриархов перед василевсами в Византии IX—XV в. // Христианское чтение. 1909. — № 6-7. — С. 933—964.
 Усыновление и его отношение к браку в Византии и на современном греческом востоке : Ист.-правовой очерк / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : Синод. тип., 1910. — 128 с.
 Вопрос о реформе календаря пред судом православных церквей Востока : [Доклад] / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1910. — [2], 24 с.;
 О соединении Восточной и Западной церквей : К соврем. характеристике униональной пробл. — Санкт-Петербург : В. М. Скворцов, 1911. — [4], 74, [1] с.;
 О поводах к разводу в Византии с половины IX до половины XV века : Ист.-правовой очерк. — Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1911. — IV, 200 с.
 Устроение в Бар-граде русского храма во имя святителя Николая Мирликийского и странноприимницы при нем для православных паломников / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : Барград. ком., 1911. — 77 с.
 Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII века : По поводу исслед. В. И. Барвинка. — Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1912. — 40 с.
 Правовая организация Святогробского братства в Иерусалиме / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. — 72 с.
 Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, его труды и учение об исихии : По поводу исслед. Г. Х. Папамихаила: «O agios Gregorios Palamas archiepiskopos Thessalonikes Alexandrea. 1911» / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1913. — 90, [1] с
 Православный греческий Восток; Избрание нового вселенского патриарха Германа V; Приезд Антиохийского патриарха Григория IV в Россию : Церк. жизнь на Востоке в 1912 г. / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : тип. М. Меркушева, 1913. — [4], 100 с.;
 Антиохийская церковь : Очерк соврем. ее состояния / Проф. И. И. Соколов. — Санкт-Петербург : тип. В. Ф. Киршбаума, 1914. — [4], 96 с.
 Епархии Константинопольской церкви настоящего времени / Проф. И. И. Соколов. — Петроград : Синод. тип., 1914. — 116 с.;
 Епархиальное управление в праве и практике Константинопольской церкви настоящего времени. — Санкт-Петербург: Синод. тип., 1914. — VI, 3-657, [2] с
 К вопросу о приходе в Константинопольской церкви / Проф. И. И. Соколов. — Москва : печ. А. И. Снегиревой, 1914. — [2], 53 с.
 «Антиохийская Церковь» (СПб., 1914)
 Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях : Ист. очерк / Проф. Иван Иванович Соколов. — Петроград : тип. М. Меркушева, 1916. — VI, 360 с.
 Православный греческий Восток / I, II, III. Вселенский патриарх Иоаким Третий: (С портр.). Церковный суд в Константинопольском патриархате. Приход в Константинополе. — Петроград : тип. М. Меркушева, 1916. — IV, 3-124 с., 1 л. портр.; 23.
 Патриархия и храмы в Константинополе от второй половины XV века до настоящего времени : Ист. очерк. — Петроград : Сенат. тип., 1916. — 81 с.
 Избрание патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии. Издательство Олега Абышко. Санкт-Петербург, 2003.
 Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии ; Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в.; Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела : Науч.-популяр. изд. / И. И. Соколов; вступ. ст. А. В. Маркидонова. — Санкт-Петербург : Абышко, 2004. — 243, [1] с.
 Избрание архиереев в Византии IX—XV вв. : (Ист.-правовой очерк); Избрание патриархов Александрийской Церкви в XVIII и XIX столетиях / И. И. Соколов; вступит. ст. протоиер. В. Цыпина. — СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2004 (ППП Тип. Наука). — 351 с.; 22 см. — (Библиотека христианской мысли. Исследования).; ISBN 5-89740-102-0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Церковно-религиозная и общественно-бытовая жизнь на православном греческом Востоке в XIX веке // Христианское чтение. 1902. — № 5. — С. 601—636.
 
 
 
 Первый устав Халкинской богословской школы // Христианское чтение. 1903. — № 2. — С. 309—329.
 
 Византологическая традиция в С.-Петербургской духовной академии // Христианское чтение. 1904. — № 1. — С. 143—156; 1904. — № 2. — С. 306—316.
 Константинопольский патриарх Кирилл VI // Христианское чтение. 1904. — № 4. — С. 534—558.
 
 Константинопольский патриарх Григорий VI // Христианское чтение. 1904. — № 7. — С. 96-111; 1904. — № 8. — С. 222—237; 1904. — № 9. — С. 304—319.
 Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела // Христианское чтение. 1905. — № 3. — С. 338—362; 1905. — № 12. — С. 707—722
 Богословские и священнические школы на православном греческом Востоке // Христианское чтение. 1906. — № 5. — С. 778—791; 1906. — № 6. — С. 889—908; 1906. — № 7. — С. 99-115; 1906. — № 8. — С. 234—253; 1906. — № 9. — С. 391—413.
 Грузинский монастырь в Византии // Христианское чтение. 1906. — № 4. — С. 552—579. — № 10. — С. 570—583.
 
 Преподобный Феодор Студит и его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность // Преп. Феодор Студит. Творения. Т. 1. СПб., 1907
 Борьба константинопольского патриарха Григория VI с инославной пропагандой на Востоке // Христианское чтение. 1908. — № 10. — С. 1313—1341; 1908. — № 11. — С. 1433—1450; 1908. — № 12. — С. 1636—1672; 1908. — № 6-7. — С. 908—931; 1908. — № 8-9. — С. 1148—1179.
 Патриарший суд над убийцами в Византии X—XV века // Христианское чтение. 1909. — № 2. — С. 216—237; 1909. — № 3. — С. 363—389.
 
 Рец. на А. А. Дмитриевский. Древнейшие патриаршие Типиконы: Святогробский Иерусалимский и Великой Константинопольской церкви // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1911. — Ч. 34. — С. 300—332.
 Избрание Александрийских патриархов в XIX веке // Христианское чтение. 1913. — № 10. — С. 1155—1175; 1913. — № 11. — С. 1310—1328; 1913. — № 12. — С. 1415—1434; 1914. — № 10. — С. 1265—1285; 1914. — № 11. — С. 1363—1380; 1914. — № 12. — С. 1475—1493; 1915. — № 2. — С. 219—239; 1915. — № 3. — С. 358—378;
 Епархии Константинопольской церкви в XV—XVIII веках // Христианское чтение. 1916. — № 2. — С. 138—157; 1916. — № 5-6. — С. 532—546.

Примечания

Литература 
 Лебедева Г. Е. Из истории отечественного византиноведения: И. И. Соколов // Античная древность и Средние Века. Екатеринбург, 1998. — С. 139—153
 Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения и неоэллистики в России: И. И. Соколов // Московия. Проблемы византийской и новогреческой филологии. М., 2001. — С. 229—246;
 Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: ХХ столетие. 2-е издание дополненное. СПб., 2002. — 280 с. — С. 223—224.
 Учёный и время: И. И. Соколов. Вступительная статья // Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842—1204). СПб., 2003. — С. 7-32;
 И. И. Соколов об извечной проблеме церковной византинистики // Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии с середины IX до начала XV века (843—1453 гг.). Вселенские судьи в Византии. СПб., 2003. С. 510;
 Новые страницы творческой биографии И. И. Соколова // Санкт-Петербург и Греция. Прошлое и настоящее. СПб., 2008. — С. 192—201.

Ссылки 
 Соколов Иван Иванович
 профессор Иван Иванович Соколов

Выпускники Саратовской духовной семинарии
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Казанской духовной академии
Выпускники Саратовского духовного училища
Исследователи истории Константинопольской православной церкви
Исследователи истории Антиохийской православной церкви
Исследователи истории Русской церкви
Исследователи истории Александрийской православной церкви
Историки России
Византинисты
Члены Императорского православного палестинского общества
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии
Учёные, репрессированные в СССР
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)